Алісса Мілано (1972)  — американська акторка і співачка.
 Джузеппе Мілано (1887 — 1971)  — італійський футболіст, півзахисник.
 Серж Мілано (1985)  — люксембурзький хокеїст, захисник.
 Феліче Мілано (1891 — 1915)  — італійський футболіст, захисник.